El Partido Obrero Revolucionario (POR) puede ser una de las siguientes organizaciones políticas:

 Partido Obrero Revolucionario (Argentina)
 Partido Obrero Revolucionario (Bolivia)
 Partido Obrero Revolucionario (Brasil)
 Partido Obrero Revolucionario (Chile)
 Partido Obrero Revolucionario (España)
 Partido Obrero Revolucionario (Perú)
 Partido Obrero Revolucionario (Uruguay)
 Partido Obrero Revolucionario (Cuba)